Спринг Лејк има више значења:
 Спринг Лејк (Флорида)
 Спринг Лејк (Јута)
 Спринг Лејк (Њу Џерзи)
 Спринг Лејк (Индијана)
 Спринг Лејк (Мичиген)
 Спринг Лејк (Северна Каролина)